Айхберг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Хартберг. Занимает площадь 18,65 км².

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Петер Уль (АНП) по результатам выборов 2010 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 2 места.
 АПС занимает 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Штирии